Berkeley Square peut faire référence à :

 Berkeley Square, une place de la ville de Londres.
 Berkeley Square, un film américain de Frank Lloyd, sorti en 1933.
 Berkeley Square, un téléfilm de George Schaefer, diffusé en 1956.
 Berkeley Square, une mini-série télévisée britannique diffusée en 1998.